Amstetten kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Amstetten, Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Tübingen Region,

Österrike 

 Amstetten, Österrike, stad och kommun i Niederösterreich, 
 Amstetten (distrikt), Niederösterreich,